Le  peut désigner :
 Cotton Bowl Classic 2015 (janvier), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2014.
 Cotton Bowl Classic 2015 (décembre), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2015.